Гней Корне́лий Сципио́н () — имя нескольких древних римлян.

Известные носители 
 Гней Корнелий Сципион Азина — консул 260 года до н. э.
 Гней Корнелий Сципион Кальв — консул 222 года до н. э.
 Гней Корнелий Сципион Гиспалл — консул 176 года до н. э.
 Гней Корнелий Сципион Испанский — претор 139 года до н. э.
 Гней Корнелий Сципион — претор около 109 года до н. э.
 Гней Корнелий Сципион — наместник Цизальпийской Галлии в 67 году до н. э.

См. также 
 Сципионы

Корнелии Сципионы